Vouvray (Indre i Loira), municipi al departament d'Indre i Loira (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Vouvray-sur-Huisne, municipi al departament del Sarthe (regió de País del Loira, França)
 Vouvray-sur-Loir, municipi al departament del Sarthe (País del Loira, França)
 Cantó de Vouvray, cantó al districte de Tours (departament d'Indre i Loira, França)